Leocádia de Toledo - santa católica do século IV martirizada em Toledo, Espanha.

Topônimos 
 Santa Leocádia (Baião) - freguesia no concelho de Baião, Portugal
 Santa Leocádia (Chaves) - freguesia no concelho de Chaves, Portugal
 Santa Leocádia (Tabuaço) - freguesia no concelho de Tabuaço, Portugal
 Santa Leocádia de Briteiros - povoação no concelho de Guimarães, Portugal
 Santa Leocádia de Geraz do Lima - freguesia no concelho de Ponte de Lima, Portugal
 Tamel (Santa Leocádia) - povoação no concelho de Barcelos, Portugal

Desambiguação